Bluff View ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bluff View (Minnesota), im Scott County
 Bluff View (Tennessee), im Hamilton County
 Bluff View (Texas), im Brown County